Этингоф — еврейская фамилия:
 Этингоф, Абрам Львович (1919—1987) — советский инженер, организатор авиационного производства, лауреат Государственной премии СССР.
 Этингоф, Борис Евгеньевич (Абрам Евелевич; 1887—1958) — советский государственный деятель, искусствовед.
 Этингоф, Наталья Борисовна (1913—2012) — советский театральный режиссёр, дочь Б. Е. Этингофа.
 Этингоф, Ольга Евгеньевна — российский ученый, доктор искусствоведения.
 Этингоф, Павел Ильич (род. 1969) — американский математик.